Янис Рейнис (; 13 декабря 1960, Обяляй, Рокишкский район, Литовская ССР, СССР — 26 августа 2016, Рига, Латвия) — советский и латвийский актёр театра и кино.

Биография 
Работал в театре «Дайлес». С 1983 года играл в Латвийском Национальном театре до ухода из театра в 2010-х годах из-за проблем с алкоголизмом.

В 1990-е годы занимался бизнесом, владел магазином игрушек.

Снимался во многих фильмах, сыграл главные роли в кинокартинах «Стражи Риги» и «Страшное лето», в сериалах «Душечка Моника» и «Инспектор Граудс». Работал в скетч-шоу «Анекдот-шоу», снимался в рекламных роликах. Был одним из самых талантливых актёров Латвии своего поколения.

Фильмография 
  — Тройной прыжок «Пантеры» (Казахфильм) — Густав, диверсант «Иван»
  — Если мы все это перенесем... () — Янис Робежниекс
  — Виктория () — Юханес
  — Семья Зитаров () — Микелис Галдыньш
  — Времена землемеров ()
 — — Страшное лето () — Карлис, друг и коллега Роберта
  — Душечка Моника () — Роберт
  — Инспектор Граудс () — Болеслав Ципскис
 — — Стражи Риги () — Мартиньш
  — Гольфстрим под айсбергом (Латвия, Мальта, Австрия, Россия) — ветеринар

Примечания

Ссылки 
 VAKARA ZIŅAS: Jānis Reinis uzveicis alkoholismu, bet sievu turpina paniski slēpt.// kasjauns.lv 12.augusts 2015
 55 gadu vecumā mūžībā devies aktieris Jānis Reinis // kasjauns.lv 27.augusts 2016